Prostoia är ett släkte av bäcksländor. Prostoia ingår i familjen kryssbäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kryssbäcksländor
Prostoia